Bitka kod Peluzija (525. pr. Kr.), između Egipta i Perzijskog Carstva
 Bitka kod Peluzija (343. pr. Kr.), Artakserkso III. (perzijska dinastija Ahemenidi) porazio je egipatskog faraona Nektaneba II.